Лино лачедели